Thièvres bezeichnet
 Thièvres (Somme), Gemeinde im französischen Département Somme
 Thièvres (Pas-de-Calais), Gemeinde im französischen Départment Pas-de-Calais